Pochod za rovnost (případně též Pochod rovnosti) jsou různé akce typu gay pride v zemích východní Evropy:

 Parada Równości – „pochod za rovnost“ v polské Varšavě od roku 2001
 Parada Równości (Białystok) – „pochod za rovnost“ v polském Bělostoku od roku 2019
 Pochod za rovnost (Kyjev) () – akce konaná v ukrajinském Kyjevě od roku 2013
 Pochod rovnosti (Moskva) () – událost pořádaná v ruské Moskvě